

Persone 
 Aldo Strada (1942) – calciatore italiano
 Alfonsina Strada (1891-1959) – ciclista italiana
 Anna Maria Strada – (...-post 1768) – soprano italiano
 Annalisa Strada (1969) – insegnante e scrittrice italiana
 Cecilia Strada (1979) – filantropa italiana, figlia di Gino e di Teresa Sarti
 Emma Strada (1884-1970) – ingegnere italiana
 Famiano Strada (1572-1649) – religioso, storico e letterato italiano
 Gino Strada (1948-2021) – medico e attivista italiano
 Giovanni Strada (...–1427) – vescovo italiano
 Jacopo Strada (1507-1588) – pittore, architetto, numismatico, orafo e scrittore italiano
 Pietro Strada (1969) – calciatore e dirigente sportivo italiano
 Teresa Sarti Strada (1946-2009) – filantropa e insegnante italiana
 Valeria Strada (1970) – pilota italiana
 Vittorio Strada (1929-2018) – filologo, critico letterario e accademico italiano
 Zanobi da Strada (1312-1361) – scrittore e letterato italiano

Geografia

Italia 
 Strada in Chianti – frazione di Greve in Chianti, comune nella provincia di Firenze (Toscana)
 Strada – comune italiano soppresso, ora frazione di Pieve di Bono-Prezzo in Trentino

Slovenia 
 Strada – frazione del comune di Aidussina (Goriziano)

Svizzera 
 Strada o Strada im Engadin – frazione di Valsot, comune nella regione Engiadina Bassa/Val Müstair (Canton Grigioni)
 Strada o Strada im Oberland – ex comune ora frazione di Ilanz, comune nella regione Surselva (Canton Grigioni)

Trasporti 
 Fantic Motor Strada – motocicletta prodotta dalla casa motociclistica italiana Fantic Motor
 Fiat Strada – pick prodotto dalla casa automobilistica italiana FIAT
 Strada – infrastruttura di trasporto destinata alla circolazione di veicoli terrestri su ruota, pedoni e animali

Pagine correlate 
 Strada o "della Stratta", famiglia aristocratica milanese 
 Estrada – pagina di disambiguazione
 La strada (disambigua) – pagina di disambiguazione
 Sulla strada (disambigua) – pagina di disambiguazione